Сезон ФК «Вільярреал» 2019—2020 - 97-й за ліком сезон футбольного клубу Вільярреал і його 7-й поспіль сезон у найвищій лізі іспанського футболу. Окрім домашньої ліги клуб взяв участь у Копа-дель-Рей. Сезон мав охоплювати період від 1 липня 2019 до 30 червня 2020 року, але через пандемію Ковід-19 його продовжено.

Гравці

Поточний склад

Резервна команда

В оренді в іншому клубі

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Загалом

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі 
Розклад матчів Ла-Ліги оголошено 4 липня 2019 року.

Копа-дель-Рей

Статистика гравців

Статистика гравців 
Востаннє оновлено по завершенні сезону.

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Півзахисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що в цьому сезоні виходили на поле, або мали номер у складі, але потім полишили клуб

|-
|}

Примітки

Посилання 

Сезони ФК «Вільярреал»
Вільярреал